WBB steht als Abkürzung für:

 Wasserstoffbrückenbindung
 Weimar Bau & Beton AG, Name eines ostdeutschen Bauunternehmens
 White Balance Bracketing, dt. Weißabgleich-Belichtungsreihe in der Fotografie
 inoffizielle Abkürzung von WoltLab Burning Board, Name einer Software für ein Internetforum
 World Boxing Board, Internationaler Boxverband mit Sitz in den USA
 Württembergischer Brüderbund (bis Ende 2011), jetzt Württembergischer Christusbund, ein christlicher Gemeinschaftsverband innerhalb der evangelischen Kirche in der Form eines freien Werkes

WBB